Shibetsu peut faire référence à : 
 Shibetsu, une ville située dans la préfecture de Hokkaidō, au Japon ;
 Shibetsu (Nemuro), un bourg du district de Shibetsu, sur l'île de Hokkaidō, au Japon ;
 le mont Shibetsu, un volcan culminant à  d'altitude au Japon ;
 le district de Shibetsu, un district situé dans la sous-préfecture de Nemuro, au Japon.